Кайгоро́дов — русская фамилия.

Известные носители 
 Кайгородов, Александр Петрович (1887—1922) — деятель Белого движения на Алтае.
 Кайгородов, Алексей Иванович (1881—1951) — академик АН БССР.
 Кайгородов, Алексей Павлович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Кайгородов, Анатолий Дмитриевич (1878—1945) ― русский живописец.
 Кайгородов, Василий Иванович (род. 1773) — русский архитектор, выпускник Академии художеств 1794 года.
 Кайгородов, Григорий Константинович (род. 1948) — российский писатель, детский поэт.
 
 Кайгородов, Константин Вениаминович (род. 1982) — российский футболист и тренер.
 Кайгородов, Михаил Никифорович (1853—1918) — генерал от инфантерии, иркутский губернатор, комендант Гродненской крепости.
 Кайгородов, Нестор Никифорович (1840—1916) — генерал-лейтенант русской императорской армии.

